Виктор Бертольд (, 16 января 1921 года, Вайде, Курземе, Латвия — 28 февраля 2009 года, Латвия) — латвийский лесник, педагог и рыбак, последний носитель ливского языка в Латвии. Виктор Бертольд был предпоследним в мире человеком, для кого ливский язык был родным.

Биография 
Виктор Бертольд родился в ливской семье, в 1921 году. Окончил три класса в школе.

В 8 лет впервые вышел в море. Затем в Дундаге учился на парикмахера, работал лесником. Затем в Колке работал бригадиром, был рыбаком. Всегда посещал ливский праздник в Мазирбе в первую субботу августа.

После 1991 года Виктора Бертольда часто посещали филологи, изучавшие ливский язык, и фольклористы. Затем преподавал ливский язык.

Виктор Бертольд умер 28 февраля 2009 года — по иронии судьбы, в «День Калевалы» (день финско-карельской культуры), похоронен на кладбище в Колке.

См. также 
 Кристинь, Гризелда

Примечания

Источники 
 «Līvli», август 1992 г.
 Viktors Bertholds на ливском портале livones.lv

Ссылки 
 Latvia’s tiny Livonian minority struggles to keep its language alive

Персоналии:Ливская народность
Последние носители языков
Похороненные в Дундагском крае